Jméno Alois Ugarte nosily následující osoby:

Alois Ugarte (1749–1817), rakouský státník, nejvyšší český a první rakouský kancléř, moravskoslezský gubernátor
Alois Ugarte (1784–1845), moravskoslezský gubernátor